Las lenguas biu-mandara (o lenguas chádicas centrales) son una subfamilia de lenguas que incluye 79 idiomas y dialectos (según una estimación de SIL) habladas en África. Forman parte de las lenguas chádicas.

Clasificación interna 
Las clasificación usada por Ethnologue es la siguiente:
Lista A
A.1 Lenguas tera
Occidentales
tera
yara (jara)
Orientales
boga
ga'anda
hwana
A.2 Lenguas bura-marghi 
División 1
bura-pabir
cibak
kofa
putai
División 2
Idioma huba
Idioma marghi central
Idioma marghi meridional
Idioma nggwahyi
A.3 Lenguas bana-higui
bana
hya
kamwe
psikye
A.4 lenguas mandara-lamang
Lenguas glavda
cineni
dghwede
glavda
guduf-gava
gvoko
parkwa
wandala
Lenguas lamang
lamang
vemgo-mabas
xedi
A.5 Lenguas mafa-giziga
baldamu
cuvok
dugwor
gaduwa
Idioma gemzek
Idioma giziga meridional
Idioma giziga septentrional
Idioma mada
Idioma mafa
Idioma matal
Idioma mbuko
Idioma mefele
Idioma melokwo
Idioma merey
Idioma mofu-gudur
Idioma mofu septentrional
Idioma muyang
Idioma pelasla
Idioma wuzlam
Idioma zulgwa
A.6 
Idioma sukur
A.7 Lenguas daba-gawar
Idioma buwal
Idioma daba
Idioma gavar
Idioma mbedam
Idioma mina
A.8 lenguas bata-bachama
Idioma bacama
Idioma bata
Idioma fali
Idioma gude
Idioma gudu
Idioma holma
Idioma jimi
Idioma ngwaba
Idioma nzanyi
Idioma sharwa
Idioma tsuvan
Idioma zizilivaka

 Lista B
B.1 lenguas buduma-kotoko
Lenguas jina
Idioma jina
Idioma majera
Lenguas kotoko
Idioma afade
Idioma lagwan
Idioma malgbe
Idioma maslam
Idioma mpade
Idioma mser
Idioma buduma
Idioma jilbe
B.2 Lenguas musgu-mbara
Idioma mbara
Idioma musgu
Idioma muskum
Idioma gidar

Comparación léxica 
Los numerales reconstruiods para diferentes ramas de las lenguas biu-mandara son:

Referencias

Bibliografía
Moreno Cabrera, Juan Carlos. Lenguas del Mundo Visor. Madrid. 1990. ISBN 84-7774-856-X

Enlaces externos